Pristiloma chersinella är en snäckart som först beskrevs av Dall 1886.  Pristiloma chersinella ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
chersinella